Richard-Wagner-Straße 11 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Richard-Wagner-Straße 7–13 in Frankfurt, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Nordend (L–Z)
 Richard-Wagner-Straße 11 in Halle (Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Stadtbezirk Nord
 Richard-Wagner-Straße 11 in Koblenz, siehe Beamtensiedlung Oberwerth #Bebauung innerhalb der Beamtensiedlung
 Richard-Wagner-Straße 11 (München)
 Zweifamilienhaus Mehring in Radebeul
 Richard-Wagner-Straße 11 in St. Johann (Saar), siehe Liste der Baudenkmäler in St. Johann (Saar) #Richard-Wagner-Straße